Прошлогодний победитель —  Давид Феррер — защищал свой титул.

В 2008 году Открытй чемпионат Японии среди мужчин выиграл  Томаш Бердых, переиграв в финале теннисиста из Аргентины  Хуана Мартина дель Потро.

Сеянные 
Все сеянные теннисисты начинают турнир со второго круга.

  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Полуфинал)
  Фернандо Гонсалес  (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Финал)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Жо-Вилфрид Тсонга (Третий раунд, снятие с турнира из-за растяжения брюшной мышцы)
  Михаил Южный (Третий раунд)

<li>  Томаш Бердых (Титул)
<li>  Гаэль Монфис (Снятие с турнира из-за травмы правого плеча)
<li>  Яркко Ниеминен (Третий раунд)
<li>  Райнер Шуттлер (Четвертьфинал)
<li>  Сэм Куэрри (Второй раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Третий раунд)
<li>  Симоне Болелли (Второй раунд)
<li>  Гильермо Гарсия-Лопес'' (Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификации

Открытый чемпионат Японии по теннису 2008